Hermannia kan syfta p:

 Hermannia (djur) – ett släkte av kvalster
 Hermannia (växter) – ett släkte av växter